NGC 3928 (другие обозначения — UGC 6834, IRAS11491+4857, MCG 8-22-19, ZWG 243.19, MK 190, PGC 37136) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Большая Медведица.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 3928 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 3928 в группу также входят ещё 42 галактики.

Является галактикой со вспышкой звёздообразования. В галактике относительно невозмущённая морфология газа.

Примечания 

 

3928
Большая Медведица (созвездие)